Arnaud Salvatori (1979-), chercheur et écrivain ;
 Claudia Salvatori (1954-), romancière italienne ;
 Giulia Salvatori (1962-), actrice et écrivain franco-italienne ;
 Renato Salvatori (1934-1988), acteur italien.

Voir aussi 
 Salvatore
 Salvador

Homonymie de patronyme